Lista cuprinde statele independente ale globului pământesc cu densitatea locuitorilor/km². În listă nu sunt cuprinse teritoriile independente ca Groenlanda sau Antarctica, care sunt teritorii aproape nelocuite. Datele din listă au fost actualizate în anul 2005, cifrele fiind orientative, cu oscilații mari teritoriale, ca, de exemplu, în cazul Egiptului, pe teritoriul căruia se află o parte din deșertul Sahara, care este aproape complet nelocuit, pe când, pe valea Nilului densitatea locuitorilor este de peste 1000 loc./km².

Limitare 
 +500 - densitate foarte mare
 500~300 densitate mare
 140~300 densitate Buna
 140~100 densitate medie
 100~50 Densitate mica
 - 50 Densitate Foarte Mica

Vezi și 
 Listă de țări
 Listă de state suverane
 Lista țărilor după continent
 Lista țărilor după populație

 Densitatea populației
Țări